Верес звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hull.) — вічнозелений дуже розгалужений чагарничок родини вересових.
 «Верес» () — російський пістолет-кулемет.
 «Верес» — польський чорно-білий фільм 1938 року, мелодрама.
 «Верес» — український футбольний клуб (м. Рівне).
 Верес — українське прізвище.
 «Верес» — українська компанія, виробник плодоовочевих консервів.
 «Верес» — аматорський хор (м. Рівне).